Roxane ( Rouschanak, altpersisch Rauḫšna = Lesung Ara-uchschna; * vor 540 v. Chr.; † 523 v. Chr.) war die Tochter von Kyros II., Gemahlin des Kambyses II. und (Halb-)Schwester von Atossa.

Die mütterliche Linie von Roxane ist umstritten, da Herodot nur namentlich Atossa und Artystone als Töchter der Kassandane erwähnt.  Ktesias von Knidos bezeichnet die jüngere Schwester von Atossa als Roxane. Nach den Ausführungen von Kambyses II. ist es eher wahrscheinlich, dass Roxane keine Tochter von Kassandane war, da Atossa als Halb-Schwester bezeichnet wird.

Ebenfalls stützt die Verheiratung von Kambyses II. und Roxane die These einer unbekannten anderen Mutter. Kambyses II. musste vor der Heirat erst einen Antrag auf Gültigkeitserklärung beim obersten Gericht stellen, da nach geltendem persischen Recht keine Geschwisterehe erwähnt wurde. Kambyses II. bezog sich daher bei seinem Antrag auf elamisches Recht und Tradition. Nach Erstellung eines Gutachtens erfolgte ein diplomatisches Urteil: Der König ist frei in seiner Entscheidung. Vorschriften gibt es nicht. Soll der König entscheiden, wie er möchte.

525 v. Chr. brach Kambyses II. zur Eroberung Ägyptens auf. Er rechnete wohl schon von vornherein mit einem länger andauernden Aufenthalt, da er seine Frau Roxane mitnahm. Zwei Jahre später starb Roxane in Nubien an den Folgen einer Fehlgeburt.

Stammbaum

Literatur 
 Muhammad Dandamayev: Cassandane. In: Encyclopædia Iranica. Band 5, S. 62 (online).
 Dietz-Otto Edzard: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. (RLA) Band 5 (Erich Ebeling, Bruno Meissner, Ernst F. Weidner, Wolfram von Soden) de Gruyter, Berlin 1980, ISBN 3-1100-7192-4.
 Dietz-Otto Edzard: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie. (RLA). Band 6 (Erich Ebeling, Bruno Meissner, Ernst Weidner, Wolfram von Soden) de Gruyter, Berlin 1983, ISBN  3-11-010051-7.

Anmerkungen und Einzelnachweise 

Ehepartner eines Staatsoberhauptes oder Regierungschefs
27. Dynastie (Ägypten)
Achämenide
Geboren im 6. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben 523 v. Chr.
Frau